Otto von Lippe ist der Name folgender Personen:

 Otto (Lippe) (um 1300 – um 1360), Herr von Lippe
 Otto II. von Lippe († 1259), Bischof von Münster

Siehe auch:
 Otto (Lippe-Brake)